Dašić ist der Familienname von:

 Svetlana Dašić-Kitić (* 1960), bosnische Handballspielerin
 Vladimir Dašić (* 1988), montenegrinischer Basketballspieler

Siehe auch:
 Dašice